Harri Ylönen – allenatore di calcio ed ex calciatore finlandese
 Lauri Ylönen – cantautore finlandese
 Vilho Ylönen – tiratore a segno finlandese